Abzac ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Abzac (Charente)
 Abzac (Gironde)

Darüber hinaus ist Abzac der Name von:

 Gantonnet d’Abzac († 1401), Militär
 Pierre d’Abzac de la Douze, Abt von Lagrasse, 1480–1487 Bischof von Rieux, 1488–1494 Bischof von Lectoure